Aircraft Transport and Travel, línia aèria històrica del Regne Unit
 AT&T (de l'acrònim del seu nom en anglès American Telephone & Telegraph), empresa multinacional de telecomunicacions dels Estats Units
 Amadou Toumani Touré, polític president de Mali
 Tractat sobre el Comerç d'Armes (del seu nom en anglès Arms Trade Treaty), tractat internacional que regula el comerç internacional d'armes convencionals
 ATT Premià (de l'acrònim del seu nom Associació Tennis Taula), club de tennis de taula de Premià de Mar, al Maresme
 Att. també és l'abreviatura de les Epistulae ad Atticum, obra del polític romà Ciceró
 Att també és el nom de la centèsima part del kip, unitat monetària de Laos
 Ætt també és el nom dels clans a l'antiga Escandinàvia